Давы́дово — село в Камешковском районе Владимирской области России, входит в состав Второвского сельского поселения.

География 
Село расположено в 20 км на восток от Владимира и в 31 км на юго-запад от Камешково.

История 

До революции село являлось центром Давыдовской волости Владимирского уезда. В 1859 году в селе числилось 40 дворов, в 1905 году — 46 дворов.

В селе сохранился дом, где жил Александр Порфирьевич Бородин — композитор и учёный-химик, профессор Медико-хирургической академии, общественный деятель, один из членов кружка композиторов «Могучая кучка». А. П. Бородин проводил свои летние отпуска во Владимирском крае в 1877, 1878 и 1879. В Давыдове все располагало Бородина к творческой работе. Он был восхищён природой здешних мест. В окрестных деревнях и сёлах записывал народные песни. А. П. Бородин писал в Давыдове оперу «Князь Игорь». Во Владимире и Боголюбове знакомился с памятниками архитектуры XII века, которые являлись современниками «Слова о полку Игореве». Сохранилось много черновых набросков к опере «Князь Игорь», которые композитор сделал в Давыдове.

Население

Достопримечательности 

В селе находится народный дом-музей композитора А. П. Бородина; памятник архитектуры — Преображенская церковь (1841).

Действует библиотека. Там периодически проводятся памятные мероприятия, посвящённые писателю И. А. Удалову-Митину, похороненному в селе.

Примечания

Ссылки 
 Интернет-энциклопедия «Виртуальный город Владимир»

Населённые пункты Камешковского района